Vermillion ( für „Zinnoberrot“) ist der Name mehrerer Orte

in den Vereinigten Staaten:
 Vermillion (Kansas)
 Vermillion (Minnesota)
 Vermilion (Ohio)
 Vermillion (South Dakota)
 Vermillion (Utah)

Vermillion ist der Familienname folgender Personen:
 Iris Vermillion (* 1960), deutsche Sängerin (Mezzosopran)
 Joseph Vermillion (1862–1889), amerikanisches Mordopfer (Rassismus)
 Texas Jack Vermillion (1842–1911), US-amerikanischer Revolverheld

Sonstiges:
 Vermillion (Album), Jazzalbum von Kit Downes (2022)
 Cinnabarit (Zinnober), ein Mineral bzw. eine daraus hergestellte Pigmentfarbe
 den Codenamen von OpenSolaris Java Desktop System, siehe Sun Java Desktop
 Vermilion Energy ist ein Unternehmen im Öl- und Gasgeschäft

Siehe auch:
 Vermillion County, Verwaltungseinheit in Indiana
 Vermillion Township
 Vermillion River
 Vermilion